McGuire steht für:

 McGuire (Formel 1), ehemaliges australisches Formel-1-Projekt
 McGuire Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

McGuire ist der Familienname folgender Personen:

 Al McGuire (1928–2001), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Anne McGuire (* 1949), schottische Politikerin
 Anne Tucker McGuire (1912–1988), US-amerikanische Schauspielerin, bekannt als Tucker McGuire
 Barry McGuire (* 1935), US-amerikanischer Musiker
 Biff McGuire (1926–2021), US-amerikanischer Schauspieler
 Bird Segle McGuire (1865–1930), US-amerikanischer Politiker

 Casey McGuire (* 1980), australischer Rugbyspieler
 Dorothy McGuire (* 1926), US-amerikanische Sängerin, siehe The McGuire Sisters
 Danny McGuire (* 1982), englischer Rugbyspieler
 Deacon McGuire (1863–1936), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer

 Dick McGuire (1926–2010), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Dominic Paul McGuire (1903–1978) australischer Politiker und Schriftsteller
 Don McGuire (1919–1999), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Dorothy McGuire (1916–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Dorothy McGuire (1928–2012), US-amerikanische Sängerin, siehe The McGuire Sisters
 E. J. McGuire (1952–2011), kanadischer Eishockeytrainer
 Eamonn McGuire (1939–2013), irischer Rugby-Union-Spieler
 Edith McGuire (* 1944), US-amerikanische Leichtathletin
 Frank McGuire (1916–1994), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 G. Dennis McGuire, US-amerikanischer Pastor und Evangelist
 Hugh McGuire (1937–2009), schottischer Radrennfahrer
 Hunter Holmes McGuire (1835–1900), US-amerikanischer Mediziner
 Ian McGuire (* 1964), britischer Schriftsteller, Biograf und Literaturwissenschaftler
 Joe McGuire (* 1944), kanadischer Politiker

 Johnny McGuire (1893–1962), US-amerikanischer Fußballspieler
 Joshua McGuire (* 1987), britischer Schauspieler
 Kathryn McGuire (1903–1978), US-amerikanische Schauspielerin

 Maeve McGuire (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin
 Marcy McGuire (1926–2021), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Michael McGuire (* 1926), britischer Politiker
 Michele McGuire, US-amerikanische Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Patti McGuire (* 1951), US-amerikanisches Model
 Peter J. McGuire (1852–1906), US-amerikanischer Gewerkschaftsführer
 Phil McGuire (* 1980), schottischer Fußballspieler
 Phyllis McGuire (* 1931), US-amerikanische Sängerin, siehe The McGuire Sisters
 Randall H. McGuire (* 1951), US-amerikanischer Archäologe und Anthropologe
 Richard McGuire (* 1957), US-amerikanischer Comiczeichner, Kinderbuchautor, Filmemacher, Multitalent
 Terence Bernard McGuire (1881–1957), australischer Bischof
 Tucker McGuire (Anne Tucker McGuire; 1912–1988), US-amerikanische Schauspielerin
 William Anthony McGuire (1881–1940), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch:

 Lizzie McGuire, US-amerikanische Sitcom
 Kernkraftwerk McGuire, US-amerikanisches Kernkraftwerk in North Carolina
 The McGuire Sisters, US-amerikanisches Popgesangstrio
 Mark McGwire (* 1963), US-amerikanischer Baseballspieler
 Maguire